Enós puede referirse a:
 Enós (nombre), nombre de pila masculino de origen hebreo.
 Enós (figura bíblica), antepasado de Jesús, hijo de Set y nieto de Adán, iniciador del culto a Dios.